Balanzó (abans Balansó) és un cognom originari del sud de França que es va establir a Catalunya per primera vegada al segle XVII, amb l'arribada de Pere Balanzó a Alella des d'Aurinyac. Alguns membres de la família es van dedicar a la marineria i van participar en la Confraria i Germandat de Sant Elm de Mataró, així com en el comerç marítim i l'ultramarí amb les Antilles, especialment a Cucuta, Veneçuela, Cuba i Puerto Rico. La família Balanzó va obtenir un ennobliment després de repel·lir un atac de pirates a la costa catalana. Molts membres de la família es van establir a Amèrica Llatina, però la majoria continuen vivint a Catalunya.

Anàlisi

Catalunya 
El 2021, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, hi havia 77 persones amb Balanzó com a primer cognom sobre un total de població de 7.739.758 persones. Es tractava del 8.335è cognom més comú a Catalunya.

Història

Segle XVII 

Pere Balanzó (Aurinyac, França aprox. 1592 - Mataró 1669), era un immigrant francès que va arribar a Alella i el 1615 es va traslladar a  Mataró. El gener de 1617 es casà amb Catarina Casals donzella de la vila amb la que va tenir set fills. Amb els anys el cognom canvià la seva grafia passant del Balansó inicial al Balançó del S. XVIII fins que, a meitat del XIX, es consolidà com Balanzó tant a Catalunya com a l'Amèrica llatina.

És conegut que dos dels set fills de la primera generació – els germans Antoni i Pere Balansó Casals, nascuts respectivament el 1632 i 1640- es dedicaren a la marineria i intervingueren en la direcció de la Confraria i Germandat de Sant Elm de Mataró de la qual Pere en va ser tresorer i administrador, segons consta en els estatuts de l'esmentada germandat. Els tres fills mariners de Pere Balansó i Casals amb Feliciana Galmir, Pere (1665), Joan Baptista (1667) i Jaume (1679), tenen també descendència marinera i cada un d'ells genera una branca amb nombrosos components (Fig.1).

El comerç marítim i l'ultramarí explica fites en relació a l'evolució i desplegament de la família. Per un costat, alguns Balançó o Balansó s'assentaren al continent americà especialment a Cucuta (Colòmbia) i Veneçuela, així com a Cuba i Puerto Rico. Tot i que es troben Balanzó en altres països del continent americà, a l‘Estat espanyol majoritàriament estan Catalunya.

Aquesta activitat marinera prengué cada cop més volada a finals del segle XVII, quan una part de la família destacà, en tant que pilots o patrons de vaixells. en la navegació i l'apertura de negocis i comerç amb les Antilles. Fou l'exportació de productes del Maresme de l'agricultura i el tèxtil, especialment d'indianes, i la importació de productes del comerç colonial, la principal activitat de la saga marinera, malgrat les dificultats que trobaven per la pirateria i pels accidents climatològics que van patir les naus i els seus components.

Segle XVIII 

De la branca de Pere Balanzó Casals que va tenir nou fills, també tres d'ells mariners, un fet d'armes corsari reportà un primerenc ennobliment d'aquesta branca familiar ja que el seu net, Joan Baptista Balançó i Boter (Mataró 1699-1778), amb la tripulació del seu pinc St. Antoni, retornant de Marsella rebutjaren l'atac d'una galera d'Alger el 22 de juny de 1757 davant les Illes Formigues, entre Calella i Palamós. Aquell fet, amb el lliurament dels presoners a les autoritats, tingué una gran repercussió i Joan Baptista Balançó obtingué el reconeixement reial de part de Ferran VI, amb la imposició i ús de l'espasa, el grau de capità, la primera medalla civil (Fig. 2 i 3) i una pensió. La lluita amb els corsaris –hi hagué algun altre atac documentat el 1753- fou rememorada en publicacions i en el blasó familiar (fig. 4), amb dues mitges llunes cap avall i la merla sense bec ni potes, figures que venen a representar, l'una els fets d'armes, l'altra la condició professional del seu posseïdor, la marineria. Molts altres Balanzó es dedicaren a la marina mercant actuant com a patrons d'embarcació, pilots, sobrecàrrecs, pilotins, etc. I algun d'ells com el patró Pau Balançó i Busquer (Mataró 1767- Illa de la Trinitat aprox. 1802), casat amb Feliciana Coll Dalmau (Mataró 1770-Barcelona 1847), morí a la Illa de la Trinitat lluitant contra els anglesos en la Guerra angloespanyola.

Segle XIX 

Amb el pas dels anys el gruix de la família s'anà decantant cap al comerç i altres activitats econòmiques, portada per l'empenta que rebia Catalunya afavorida pel comerç americà. Això es traduí, ja entrat el , en el fet que els Balanzó, deixessin la ciutat de  Mataró per fixar llur residència definitiva a Barcelona, diversificant les seves inversions, assumint riscos financers abocats a la indústria. És el cas d'Onofre Viada i Balanzó (Mataró 1806-Barcelona 1861) de la branca de Pere Balansó Galmir (fig. 5) que, amb el seu oncle Miquel Biada i Bunyol (Mataró 1789-1848), figuraren entre els impulsors de la construcció de la primera línia del ferrocarril Barcelona-Mataró –la primera a la península- prenent model de la línia construïda a Cuba entre l'Havana i Santiago.

Els Balanzó-Coll foren els darrers que visqueren regularment a Mataró i mantingueren la tradició naviliera i comercial fins a la mort ben jove de Joan Baptista Balanzó i Coll (1798-1830), víctima de naufragi davant la badia d'Alcúdia, fet que l'impedí fruir de la finca que de jove havia adquirit a Argentona en el límit municipal amb Mataró. La seva vídua Josepa Comes i Graciós es traslladà a Barcelona i a partir d'aquí, a l'entorn del 1840, començà l'arrelament barceloní dels Balanzó, per més que bona part de la família de la branca Balansó Coll -que havia adquirit la finca d'Argentona-, mantindria la seva relació amb el Maresme.

Els iniciadors del nou periple van ser els Balanzó-Comes i els Balanzó-Pons (fig. 6). En Josep Balanzó i Comes (Barcelona 1827-1889), remodelà la finca d'Argentona. A Barcelona es dedicà al comerç relacionat amb el tèxtil i s'implicà directament en la gestió i direcció del Teatre Romea. En casar-se amb Dominga, s'emparentà amb els Pons i Clerch, família procedent de la Cerdanya que van adquirir l'any 1853 una casa-palau al carrer de Montcada n. 15, edifici que l'any 1953, ja en estat força ruïnós, va ser adquirit per l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu per destinar-lo anys després al Museu Picasso. A prop, havien adquirit temps abans un molí fariner anomenat Molí de la Sal i una casa adjacent al carrer de Tantarantana. El molí aviat va ser enderrocat pel seu mal estat i l'espai que ocupava és actualment la Plaça de Pons i Clerch.

A partir de finals del  i en les primeres dècades del XX, en conjunt els Balanzó destacaren en activitats econòmiques notòries a Barcelona, majoritàriament en el comerç i la indústria, amb firmes com les de cereria amb Velillas-Balanzó, productes colonials amb Cafès Balanzó Hnos., Balanzó Textil, etc.

Segle XX 
Dels nou fills Balanzó-Pons, tots del s. XIX, cinc es van casar emparentant amb diverses famílies conegudes. De la resta, Carmen, la gran, es feu monja de la congregació de religioses de Jesús Maria i Concepció, la petita, no es va casar. Altres dos nois moriren en néixer. La segona, Francisca (1885-1922), casà amb l'historiador i musicòleg Josep Rafael Carreras i Bulbena (1854-1931).

Llorenç de Balanzó i Pons (1860-1927) es casà amb Josefa Martí Escuder. El 1921 obtingué el títol pontifici de marquès de Balanzó, donades les seves virtuts cristianes i la protecció que esmerçà envers diverses congregacions religioses. Amb els seus germans Joan i Josep Maria crearen l'entitat Balanzó Hermanos. Dels sis fills de Llorenç, Josep (1887-1936) va continuar, amb el seu oncle Josep M. i els seus cosins Balanzó i Cabot, l‘entitat Balanzó Hnos. que a finals del XIX s'havia polaritzat en la importació de cafè i altres productes d'ultramar. Un altre fill, el pintor l'Estanislau de Balanzó Martí (1894-1936), va ser un dels fundadors dels Cercle artístic de Sant Lluc.

El següent germà, Joan Balanzó i Pons (1861-1928) casat amb Pilar Echevarría Álvarez (1865-1905) deixà Balanzó Hnos. per dedicar-se a la fabricació tèxtil. Amb Pilar van tenir 14 fills. D'entre ells, el gran, Vicenç Balanzó Echevarria (1888-1936), empresari del tèxtil, poeta, articulista del diari El Matí i dirigent d'Unió Democràtica que contribuí a crear redactant els seus estatuts amb Manuel Carrasco i Formiguera. Ell i dos cosins Balanzó Martí, en Pepe i l'Estanislau foren executats els primers mesos de la Guerra Civil; Ignasi Balanzó Echevarria casat amb Isabel Valls i Taberner involucrats també en el mon tèxtil per ambdues bandes; el metge Antoni Balanzó (1900-1941) condeixeble amb Josep Trueta i Raspall de Manuel Corachan i Garcia. Pilar Balanzó Echevarria (1897-1976) es casà amb Josep Guerra Cortés, fill de l'iniciador d'una nissaga de farmacèutics de cinc generacions al carrer Gran de Gràcia a Barcelona i, finalment, Concepció Balanzó Echevarria (1904-1938) bibliotecària que moriria en accident durant la Guerra Civil tornant amb el Bibliobús de la Generalitat en el que viatjava amb Jordi Rubió i Balaguer.

Segueix Teresa Balanzó i Pons (1867-1949) que es va casar amb Vicenç Capdevila Boloix (1867-1935) notari d'Olot i pare, entre altres, de Josep M. Capdevila i Balanzó (1892-1972) advocat, escriptor, filòsof i fundador del diari El Matí, del que en va ser director fins a l'any 1934.

Pel que fa al petit dels nois, Josep Maria Balanzó i Pons (1869-1933) emparentà amb els Cabot de manera doble. Per un costat, Rosa Rovira i Balanzó –una neboda de Joan B. Balanzó i Coll- es casà amb l'orfebre mataroní Francesc Cabot i Ferrer (fill de Pere Cabot de St. Andreu de Llavaneres i la seva esposa Bonaventura Ferrer de Mataró). Quan va néixer el gran dels cinc fills, en Francesc Cabot i Rovira, s'instal·laren a Barcelona. Francesc es casà amb Anita Soler i Ortells la filla dels quals, Mercè Cabot i Soler (1871-1848) va contraure matrimoni amb Josep M. Balanzó i Pons del que era, per tant, cosina en quarta generació.

Cada cop més, la presència de professionals amplià els horitzons de la família: llicenciats/des en dret, arquitectura, bibliotecaris, belles arts, biologia, periodisme i comunicació audiovisual, ciències econòmiques, exactes, ciències polítiques, magisteri, medicina, infermeria, farmàcia, pedagogia, psicologia, o amb dedicació al món de la poesia, religió, esport, etc. etc. Tot i així el cognom, que va comptar a mitjans del XVIII amb prop de tres cents components de les tres branques Balanzó i Galmir, dos d'elles, les d'en Pere i Jaume, es fan regressives en el  fins desaparèixer i la que prové de Joan Balançó i Galmir, pare d'en Joan B. Balanzó i Boter, començà a fer-se regressiva en el S. XX.

Segle XXI 
Els signes del temps i el procés migratori fan que es trobin Balanzó a les Balears, Andalusia, Anglaterra, Suïssa, Estats Units d'Amèrica, Paraguay, etc. A l'inici de la segona dècada del 2000 formaven aquesta branca una vuitantena de membres amb el cognom Balanzó en primer lloc i una norantena en segon lloc.

En resum, un cognom procedent del sud de França i una família, originàriament dedicada a feines artesanals i locals, que assumí el repte de l'acumulació comercial i naviliera gràcies a l'apertura americana, diversificà posteriorment, el , els seus cabals amb activitats financeres i industrials, i cada cop més amb professionals i tècnics, alguns d'ells amb implicació cultural i social catalanista.

Lluís Adan i Ferrer i el Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró (MASMM), van documentar part de l'evolució de la nissaga. El 2016 es va publicar el llibre Balanzó. Història de la nissaga 1616-2016. amb pròleg dels historiadors Pere Gabriel i Sirvent i Joaquim Llovet i Verdura.

Referències 

Cognoms catalans